In de bodemkunde het vaste gesteente dat zich onder de bodem bevindt, zie moedergesteente (bodemkunde)
in de structurele geologie hardere (metamorfe of stollings-) gesteenten die onder sedimenten liggen, zie sokkel (geologie)
bij metamorfe gesteenten de naam van het veronderstelde oorspronkelijke gesteente, zie protoliet
in de exploratiegeologie een gesteente waarin olie of gas ontstaan is, zie moedergesteente (geologie)